OOR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mooraberree (Australia)
 oor – codice ISO 639-3 della lingua oorlans